Ла Бесана има више значења:

 Ла Бесана (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Бесана (Тепетлаосток), насеље у савезној држави Мексико у Мексику